Szabó Tünde (1945–2021) színész
 Szabó Tünde (1971) válogatott labdarúgó
 Szabó Tünde (1974) úszó, jogász, egyetemi docens, sportért felelős államtitkár
 Szabó Tünde (1989) atléta